Ангелы Чарли (телесериал) — американский телесериал о трёх женщинах, работающих на частное детективное агентство, одно из первых телешоу с женскими ролями традиционно мужского амплуа, который выходил на ABC с 1976 по 1981 год.
 Ангелы Чарли (фильм) 
 Ангелы Чарли (фильм, 2000) — фильм 2000 года, основанный на телесериале 1976—1981 годов.
 Ангелы Чарли (фильм, 2019) — фильм 2019 года, перезапуск медиафраншизы «Ангелы Чарли».
 Ангелы Чарли: Только вперёд — фильм 2003 года, продолжение фильма 2000 года.
 Ангелы Чарли (видеоигры) — серия видеоигр.
 Ангелы Чарли (телесериал, 2011) — телесериал 2011 года, ремейк оригинального сериала.
 Азиатские Ангелы Чарли — тайваньский ремейк 2004 года оригинального телесериала.